Mount Moriarty kan syfta på följande platser:

 Mount Moriarty, Antarktis
 Mount Moriarty, Kanada